Финал Кубка шотландской лиги 1953 — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1954/55, состоявшийся 24 октября 1953 года на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго, в котором встречались клубы «Ист Файф» и «Партик Тисл». Обладателями трофея стали футболисты файфского коллектива, праздновавшие победу со счётом 3:2.

Путь к финалу

«Ист Файф»

«Партик Тисл»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о матче на Soccerbase.com 

1953
Матчи ФК «Ист Файф»
Матчи ФК «Партик Тисл»
Футбол в Европе в 1953 году
События 24 октября
Октябрь 1953 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1953 году